Шарабуряк Володимир Богданович (1976—2014) — старший прапорщик міліції, учасник російсько-української війни.
 Шарабуряк Лариса Юріївна — заслужений працівник культури України.

Примітки